Andrés Rotta Oliveros (Lima, Perú, 4 de julio de 1901 - Lima, Perú, Siglo XX) fue un futbolista, director técnico y médico peruano. Jugaba en la posición de defensa. También fue entrenador, presidente y uno de los fundadores del Club Universitario de Deportes.

Trayectoria 
Rotta, médico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue uno de los primeros jugadores de la historia de la «U» y, junto a futbolistas como Mario de las Casas, inició la vida institucional del equipo más grande del Perú. Don Andrés, en 1924, anotó su nombre en las primeras páginas de la vida de club tras llevar la cinta de capitán en el primer partido de su historia (ante YMCA).

En 1929, año en el que Universitario obtuvo su primer título nacional, Rotta hizo historia destacándose como jugador, entrenador y presidente del Club. El defensor presidió la tercera directiva crema desde el 18 de diciembre de 1929 hasta el 28 de abril de 1931.

El doctor Andrés, después de terminar su relación con el fútbol, se dedicó plenamente a su carrera profesional destacándose como decano de la UNMSM y fundador de la Sociedad Peruana de Cardiología.

Palmarés

Como futbolista

Campeonatos nacionales

Como entrenador

Campeonatos nacionales

Referencias 

Nacidos en Lima
Fallecidos en Lima
Futbolistas del Club Universitario de Deportes
Entrenadores de fútbol de Perú